Torma István (1932–) színész
 Torma István (1940–2018) régész